

Sciences et techniques

Biologie 
 Le métabolisme acido-basique est la partie du métabolisme régulant l'acidité du sang (chez l'homme, par exemple, le pH sanguin doit demeurer entre 7,38 et 7,42).
 Les acides aminés basiques sont un des quatre groupes d'acides aminés, avec les acides aminés acides, polaires et apolaires.

Chimie 
 Un milieu basique est un milieu riche en bases.
 Une solution aqueuse est basique si son pH est supérieur à 7 (à température ordinaire) ou, plus généralement, s'il est supérieur au   où  désigne la constante de dissociation de l'eau).
 Les carbonates basiques sont des composés associant un cation métallique à des anions OH (hydroxyde) et CO (carbonate).
 Les colorants basiques sont des colorants solubles utilisés en teinturerie pour teindre la laine en coloris pastel.
 Basique s'oppose régulièrement à acide : catalyse acide ou basique, équilibre acido-basique, extraction acido-basique, réaction acido-basique, titrage acido-basique

Géologie 
 Un magma ou une roche basique est un magma ou une roche pauvre en silice  (teneur comprise entre 52 et 65 %).

Mathématiques 
 En algèbre, un sous-groupe basique est un type de sous-groupe d'un -groupe abélien.
 En géométrie différentielle, une forme basique est une forme différentielle sur un -fibré principal qui vérifie certains axiomes.
 les séries hypergéométriques basiques de Heine sont des généralisations q-analogues des séries hypergéométriques généralisées, à leur tour étendues par les  séries hypergéométriques elliptiques.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, on appelle anglais basique différentes simplifications de l'anglais.

Culture et société

Cinéma 
 Le basique est une langue imaginaire de l'univers Star Wars.

Entreprises et produits 
 Un téléphone mobile basique est un téléphone mobile limité à des fonctions de base, essentiellement les appels téléphoniques et l'envoi et la réception de SMS.

Musique 
 Basique est un single musical du rappeur français Orelsan, sorti en 2017.

Télévision 
 Basique, programme court musical sur France Télévisions